Герард Меркатор Ге́рард Мерка́тор (лат. Gerhardus Mercator, нім. Gerhard Kremer; 5 березня 1512, Рупельмонд, Східна Фландрія — 2 грудня 1594, Дуйсбург) — математик, філософ
 Ніколас Меркатор (нім. Nicholas Mercator; близько 1620, Гольштейн, Німеччина — 1687, Версаль, Франція) — німецький математик
 4798 Меркатор (4798 Mercator) — астероїд головного поясу